Rambusch er en tysk slægt, som har bredt sig til andre lande, herunder Danmark.

Slægten føres tilbage til Martin Rambusch (ca. 1600) i Buttenheim i Franken, hvis oldebarn, hofjæger i Weikersheim Johan Wolfgang Rambusch (1671-1760), var fader til den danske grens stamfader, lakaj hos kronprins Christian (VI), senere justits-, told- og stempelforvalter i Slesvig by samt ejer af porcelæns- og fajancefabrikken sammesteds Johann Rambusch (1702-1773).

Han var fader til Hartvig Henrik Rambusch (død 1818), som i ægteskab med Petronelle Marie Smidt (1755-1846) var forældre til amtsforvalter og etatsråd Hartvig Henrik Rambusch (1785-1870) og Alhed Marie Smith (1797-1822), som var forældre til exam.jur., stationsforstander i Slesvig by, senere i Frederikshavn, Carl Anton Georg Rambusch (1818-1910), gift med Helene Johanne Amalia Wetche (1818-1892), og til sognepræst Edvard Vilhelm August Rambusch (1821-1896), gift med Anna Olufine Posthuma Olufsen.

Carl Anton Georg Rambusch var fader til oberstløjtnant Edvard Johan Carl Rambusch (1846-1934) og til maskinbestyrer Hartvig Heinrich Andreas Rambusch (1844-1932)

Maskinmester Holger Rambusch (1848-?) var fader til sekondløjtnant og fodboldspiller Henry Andreas Rambusch (1881-1954).

Edvard Vilhelm August Rambusch var fader til generalkonsul, direktør og kaptajn Fritz Henrik Johannes Rambusch (1857-1929), til teatermaler og direktør Frode Christian Waldemar Rambusch (1859-1924), som emigrerede til New York, og til distriktslæge Sigurd Harald Alfred Rambusch (1861-1919), som var gift med Johanne Rambusch, født Faartoft (1865-1944). De var forældre til børnene, direktør Niels Edvard Rambusch (1889-1957), Anna Rambusch (1890-?), økonomidirektør Erik Reinhardt (1892-1945), landsretssagfører, politiker og modstandsmand Hartvig Heinrich Rambusch (1894-1970) og Edvard Vilhelm August Rambusch (1896-?). Hartvig Heinrich Rambusch (1894-1970) var far til overarkivar Sigurd Rambusch (født 1931).

Kommandør i Flåden Jacob Heinrich Victor Rambusch (1825-1886) og hustru Constantine Juliane Hansen (1834-1891) var forældre til maleren Agnes Rambusch, gift Slott-Møller (1862-1937), gift med Harald Slott-Møller.

Bibliografi 
 Sigurd Rambusch: Slægten Rambusch, 1965.

Kilder 
 Dansk Biografisk Leksikon
 Slægtsside
 Ramusch verwandt.de

Nedertyske efternavne
 
Slægter fra Danmark
Slægter fra Tyskland